13-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 22 травня до 17 червня 1944 року в Москві.

Турнірна таблиця

Посилання 

13th USSR Championship, Moscow 1944

Чемпіонати СРСР із шахів
1944 у шахах
Травень 1944
Червень 1944